Граник, (, ) је бог истоимене реке у Мизији, отац нимфе Алексиреје, која је имала сина Есака са тројанским краљем Пријамом.

Види још 
 Граник (река)
 Битка код Граника

Референце

Литература 
 

Грчки богови